В Венеции насчитывается более 400 мостов. Самые известные из них перечислены ниже:

Гранд-канал 
 Мост Академии — Ponte dell’Accademia
 Мост Риальто — Ponte di Rialto
 Мост Скальци — Ponte degli Scalzi
 Мост Конституции — Ponte della Costituzione.

Дворцовый канал 
 Мост Вздохов — Ponte dei Sospiri
 Соломенный мост — Ponte della Paglia

Канал Каннареджо 
 Мост Трёх арок — Ponte di Tre Archi

Прочие 
 Мост Арсенале — Ponte di Arsenale
 Понте-делла-Либерта — Ponte della Liberta
 Понте-делле-Гулье — Ponte delle Guglie
 Понте-делле-Тетте — Ponte delle Tette

 Ponte Balbi
 Ponte dei Bareteri
 Ponte de la Canonica
 Ponte dei Carmini
 Ponte del Cavallo
 Ponte del Diavolo
 Ponte dei Frati
 Ponte de la Fenice
 Ponte del Ghetto nuovo
 Ponte Giustinian
 Ponte dell’Inferno
 Ponte del Lovo
 Ponte della Malvasia Vecchia
 Ponte Manin
 Ponte Minich
 Ponte Novo
 Ponte de l’Ogio
 Ponte delle Ostreghe
 Ponte Pasqualia
 Ponte dei Pugni
 Ponte del Purgatorio
 Ponte San Antonio
 Ponte Sant’Antonin
 Ponte San Moisé
 Ponte Storto
 Ponte della Verona

Венеция